Název Uhelná má více sídel:
 Uhelná, obec v okrese Jeseník
 Uhelná (Hrádek nad Nisou), část obce Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Uhelná Příbram, obec v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy